Pathmanathan ist der Nachname folgender Personen:

 Kanagasabai Pathmanathan (1948–2009), sri-lankischer Politiker
 Selvarasa Pathmanathan (* 1955), sri-lankischer Rebellenführer